A 2014–2015-ös magyar labdarúgó-bajnokság harmadosztálya negyvennyolc csapat részvételével 2014. augusztus 16-án rajtol és 2015 júniusában ért véget. A bajnokságban három csoportra bontva mérkőznek meg a csapatok. A három csoport győztese feljut az NB 2-be. A 14-16. helyezett csapatok, valamint a legrosszabb 13. csapat kiesik.

Keleti-csoport

Részt vevő csapatok

Végeredmény

Közép-csoport

Részt vevő csapatok

Végeredmény

Nyugati-csoport

Részt vevő csapatok

Végeredmény

Források
[]

Magyar harmadosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 3